Narsalik bezeichnet:
 Narsalik, Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Narsalik (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Narsalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland